Niederwasser steht für:
 den tiefsten Wasserspiegel wegen der Gezeiten oder bei Trockenheit, siehe Niedrigwasser

 Niederwasser (Hornberg), Ortsteil von Hornberg im Ortenaukreis, Baden-Württemberg